Přírodní terbium (65Tb) je tvořeno jediným izotopem, 159Tb, což jej řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 37 radioizotopů, s nukleonovými čísly 107 až 145, a řada jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 158Tb (poločas přeměny 180 let), 157Tb (71 let), 160Tb (72,3 dne), 161Tb (6,81 d), 156Tb (5,35 d) a 155Tb (5,32 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 3 dny, většina pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 158 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy gadolinia, zatímco u 160Tb a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na dysprosium..

Seznam izotopů

Reference 

Terbium
Terbium